IFAB steht für:
 Institut für Angewandte Bewegungswissenschaften, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften der Technischen Universität Chemnitz
 Institut für angewandte Biologie in Freiburg/Elbe, siehe Biologische Station Osterholz
 Institut für Angewandte Bodenbiologie
 Institut für angewandte Brandschutzforschung
 Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation am Karlsruher Institut für Technologie
 Integrierte Feuerleitmittel Artillerie Batterie (engl. Integrated Fire Artillery Battery), Feuerleitsystem der Artillerie der Bundeswehr, siehe M109 (Panzerhaubitze) #M109A3GA1
 International Footbag Advisory Board, Gremium der International Footbag Players' Association, siehe Footbag
 International Football Association Board
 Internet for Absolute Beginners

Siehe auch:
 IFABO

IFAB